Prorhynchus är ett släkte av plattmaskar. Prorhynchus ingår i familjen Prorhynchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Virvelmaskar
Prorhynchus